Името Търновци носят няколко села:

 Търновци, област Кърджали, България
 Търновци, област Силистра, България
 Търновци, община Могила, Република Македония